Wormland steht für

 Theo Wormland (1907–1983), Textilkaufmann, Kunstsammler und Mäzen
 Theo Wormland-Stiftung, 1982 gegründete Stiftung mit Sitz in München, verlieh 1982 bis 2001 den Theo Wormland-Kunstpreis
 Wormland (Unternehmen), 1935 in Hannover gegründete Handelskette für Herrenbekleidung